Виктор Алексеевич Каштанов (род. 30 сентября 1934) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1996), лауреат Государственной премии СССР (1979).

Биография 
Родился 30 сентября 1934 года.

В 1957 году окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, работал в НИИ-17 Министерства радиопромышленности СССР. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1969 года в Московском институте электроники и математики: старший преподаватель (1969—1972), доцент (1972—1977), профессор (1977—1979), декан факультета прикладной математики (1979—2011), заведующий кафедрой «Исследование операций» (1981—2012). С 2012 года профессор кафедры высшей математики и с 2013 года по совместительству работал в той же должности на кафедре теории вероятностей.

В 1976 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по теме «Математические методы анализа экстремальных задач эффективности и надежности».

В 1979 году присвоено ученое звание профессора по кафедре теории вероятностей и математической статистики.

В 1976—1999 годах эксперт Высшей аттестационной комиссии и член экспертного Совета ВАК Российской Федерации. С 1980 года возглавлял секцию математики, механики и астрономии научно-технического Совета Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

Возглавлял группу специалистов, разработавших Государственные стандарты высшего профессионального образования (ГОС ВПО) первого, второго и третьего поколения по специальности «Прикладная математика» и направлению «Прикладная математика».
Длительное время являлся председателем докторского диссертационного Совета по специальностям «Теория функций», «Уравнения математической физики» и «Теория вероятностей и математическая статистика».

Основатель и руководитель научно-педагогической школы «Теория случайных процессов, математической теории надежности и эффективности сложных систем».

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР (1979) в составе коллектива (акад. Гнеденко Б. В., проф. Соловьев А. Д., проф. Беляев Ю. К.) за разработку и внедрение комплекса методов обеспечения высокой надежности оборудования.
 Орден «Знак Почёта» (1986).
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).

Библиография 
Автор более 100 научных работ, в том числе 4 монографий (в соавторстве), 9 учебных пособий.

Сочинения:
 Вопросы математической теории надежности / [Е. Ю. Барзилович, Ю. К. Беляев, В. А. Каштанов и др.]; Под ред. Б. В. Гнеденко. — М. : Радио и связь, 1983. — 376 с. : ил.; 22 см;
 Теория надежности сложных систем : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Управление качеством», «Безопасность жизнедеятельности» и специальностям «Информационные системы и технологии», «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Прикладная математика», «Управление качеством» / В. А. Каштанов, А. И. Медведев. — Изд. 2-е, перераб. — Москва : Физматлит, 2010. — 608 с. : ил.; 22 см; ISBN 978-5-9221-1132-4
 Исследование операций: (линейное программирование и стохастические модели) : учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 01.03.04 Прикладная математика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 38.03.05 Бизнес-информатика (квалификация «Бакалавр») / В. А. Каштанов, О. Б. Зайцева. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. — 254, [1] с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 978-5-906818-78-2 (КУРС) : 500 экз.
 Исследование операций: Учеб. пособие / В. А. Каштанов, В. М. Хаметов; Моск. ин-т электрон. машиностроения. — М. : МИЭМ, 1990. — 125 с.; 20 см.
 Элементы теории случайных процессов: учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Прикладная математика» и «Математические методы в экономике» / В. А. Каштанов ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Московский гос. ин-т электроники и математики. — Москва : [б. и.], 2010. — 112 с.; 21 см; ISBN 978-5-94506-258-0
 Некоторые математические вопросы теории обслуживания сложных систем / Е. Ю. Барзилович, В. А. Каштанов. — Москва : Сов. радио, 1971. — 271 с. : черт.; 21 см.
 Оптимальные задачи технического обслуживания / В. А. Каштанов. — М. : Знание, 1981. — 121 с. : ил.; 20 см.
 Организация обслуживания при ограниченной информации о надежности системы / Е. Ю. Барзилович, В. А. Каштанов. — Москва : Совет. радио, 1975. — 136 с. : черт.; 20 см. — (Библиотека инженера по недвижимости).
 Моделирование в медицине: практикум : учебное пособие для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки специалитета по специальности 30.05.02 «Медицинская биофизика» / [Каштанов Виктор Алексеевич, Контаров Николай Александрович, Аносов Андрей Анатольевич и др.]; под общей редакцией доктора физико-математических наук, профессора В. А. Каштанова, кандидата биологических наук Н. А. Контарова ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет). — Москва: Мед. информ. агентство, 2019. — 157 с., [2] л. цв. ил. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-9986-0343-3 : 700 экз.
 Теория массового обслуживания: Учеб. пособие для вузов по спец. «Прикл. математика» / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. — М. : Высш. школа, 1982. — 256 с.; 20 см;
 Теория массового обслуживания: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Прикладная математика» / Г. И. Ивченко, В. А. Каштанов, И. Н. Коваленко. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва : URSS : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», cop. 2012. — 296 с. : ил., табл.; 22 см; ISBN 978-5-397-02119-7
 Теория надежности невосстанавливаемых систем: (Мат. теория надежности) / В. А. Каштанов, А. И. Медведев, Н. Д. Толмачева, В. Ф. Шаров; Моск. ин-т электрон. машиностроения, Каф. исслед. операций. — М. : МИЭМ, 1986. — 71 с.; 21 см.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МГУ 
 Профиль на сайте Московского института электроники и математики 
 Профиль в РИНЦ
 Профиль в Google Scholar

Выпускники механико-математического факультета МГУ
Преподаватели Московского государственного института электроники и математики